Jindřich Bourbonsko-Parmský (Enrico Carlo Luigi Giorgio; 12. února 1851, Parma – 14. dubna 1905, Menton) byl bourbonsko-parmský princ a hrabě z Bardi.

Původ a rodina 
Jindřich se narodil jako nejmladší potomek parmského vévody Karla III. a jeho manželky Luisy Marie Terezie z Artois, dcery Karla Ferdinanda Bourbonského, vévody z Berry, a jeho manželky Marie Karolíny Neapolsko-Sicilské. Jeho prarodiči z otcovy strany byli Karel II. Parmský a Marie Tereza Savojská.

Přes svou matku byl pravnukem francouzského krále Karla X. a synovcem Jindřicha, hraběte z Chambord, který byl od 2. do 9. srpna 1830 sporným králem Francie a Navarry a v letech 1844 až 1883 legitimistickým pretendentem francouzského trůnu.

Manželství 
Jindřich se poprvé oženil jako dvaadvacetiletý 25. listopadu 1873 v Cannes s o čtyři roky mladší princeznou Marií Luisou Neapolsko-Sicilskou, nejmladší dcerou krále Ferdinanda II. Neapolsko-Sicilského a jeho manželky Marie Terezie Izabely Rakouské. Marie Luisa zemřela v srpnu následujícího roku ve věku 19 let. Manželé neměli žádné potomky.

Podruhé se Jindřich oženil 15. října 1876 v rakouském Salcburku se sedmnáctiletou portugalskou infantkou Adelgundou, čtvrtou dcerou Michala Portugalského a jeho manželky Adelaidy Löwenstein-Wertheim-Rosenberg. Manželství zůstalo bezdětné; devět Adelgundiných těhotenství skončilo potratem.

Sídlo 
Jindřich s Adelgundou vlastnili na Canal Grande v Benátkách palác Ca' Vendramin Calergi. Počátkem září 1882 v paláci hostili rodinu Richarda Wagnera; následujícího února tam tento slavný německý skladatel zemřel.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 12. února
Narození v roce 1851
Narození v Parmě
Úmrtí 14. dubna
Úmrtí v roce 1905
Úmrtí v Mentonu
Bourbon-Parma
Muži
Bourbonsko-parmští princové